A Mathematical Theory of Communication è un articolo pubblicato da Claude Shannon nel Bell System Technical Journal nel 1948. Questo lavoro viene considerato una delle ricerche che fondarono la moderna teoria dell'informazione. Nell'articolo Shannon definì i componenti base delle comunicazioni digitali:

 L'informazione di partenza che crea il messaggio
 Il trasmettitore che, ricevute le informazioni, le traduce in messaggio da trasmettere lungo il canale
 Il canale, che funge da mezzo di trasmissione del segnale e che provvede a trasmetterlo a destinazione
 Il ricevitore, che riceve il segnale trasmesso lungo il canale e provvede a decodificarlo.
 Il destinatario (persona o macchina), che riceve il messaggio e ne comprende il significato.

Nel lavoro sviluppò i concetti fondamentali di entropia e ridondanza informativa, alla base della teoria dei codici e della codifica di sorgente nelle comunicazioni digitali.

Bibliografia
 C.E. Shannon, A Mathematical Theory of Communication, Bell System Technical Journal, vol. 27, luglio-ottobre 1948, pp. 379–423, 623-656.

Voci correlate 
La teoria della comunicazione nei sistemi crittografici

Collegamenti esterni 
 L'articolo, sul sito di IEEE

Teorie dell'informatica
Teorie delle telecomunicazioni
Teoria dell'informazione